2 gminy w Niemczech:
 Karstädt – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz
 Karstädt – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim